Adam Strzembosz (ur. 1930) – polski prawnik
 Adam Strzembosz (starszy) (1895-1968) – działacz niepodległościowy, prawnik
 Maciej Strzembosz (ur. 1960) – filmowiec
 Maryla Strzembosz (1922-2007) –  pielęgniarka 
 Teresa Strzembosz (1930-1970) – polska działaczka katolicka
 Tomasz Strzembosz (1930-2004) – polski historyk 
 Władysław Alojzy Strzembosz (1875-1917) – polski bibliotekarz